A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás női pontverseny versenyszámát augusztus 18-án rendezték a Laoshan-pályakerékpár-pályán.

Végeredmény 
A verseny össztávja 25 km volt. A rövidítések jelentése a következő:
 DNF: nem ért célba

Források 

Kerékpározás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon